St. Daniel steht für:
 St. Daniel, Ortschaft in der Gemeinde Dellach, Bezirk Hermagor, Kärnten
 Pfarrkirche St. Daniel im Gailtal, Kirche in der Gemeinde Dellach, Bezirk Hermagor, Kärnten